Korsselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Korsselet, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (5,32 km²)
Korsselet, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (52,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn